Slovo série může znamenat:

 řada entit stejné povahy nebo druhu
 herní série
 filmová série
 knižní série
 sběratelská série
 výrobní série
 nultá série
 ověřovací série

 sled, řada po sobě jdoucích událostí
 série pokusů
 série vražd

 série (elektrotechnika) – řada do za sebou připojených elektrotechnických součástek
 série (geologie) – komplex několika geologických vrstev
 série (fyzika) – řada čar různé vlnové délky v emisním a absorpčním spektru
 série (taxonomie) – taxonomická kategorie

Externí odkazy